{{Сборная страны по футболу
| название = Бразилия
| логотип = Brazilian Football Confederation Logo.svg
| прозвища = A Seleção (), As Canarinhas (), Auriverde, Verde-Amarela (), Королевы самбы
| конфедерация = КОНМЕБОЛ
| федерация = Бразильская конфедерация футбола
| тренер =  Пиа Сундхаге
| менеджер = 
| капитан = Марта
| наибольшее кол-во игр = Формига (206)
| лучший бомбардир = Марта (115)
| стадион = 
| ФИФА max = 2 (март 2009)
| ФИФА min = 11 (сентябрь 2019)
| код ФИФА = BRA
| первая игра =  США 2:1 Бразилия (Езоло, Италия; 22 июля 1986)
| победа =  Бразилия 15:0 Боливия (Уберландия, Бразилия; 18 июня 1995) Бразилия 15:0 Перу (Мар-дель-Плата, Аргентина; 2 марта 1998)</small>
| поражение =  США 6:0 Бразилия (Денвер, США; 26 сентября 1999)
| чемпионат мира = Чемпионат мира
| участий ЧМ = 8
| первый ЧМ = 1991
| достижения ЧМ = Серебряные призёры (2007)
| региональный чемпионат = Чемпионат Южной Америки
| участий РЧ = 8
| первый РЧ = 1991
| достижения РЧ = Чемпионки (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018)

| pattern_la1            = _bra19hw
| pattern_b1             = _bra19hw
| pattern_ra1            = _bra19hw
| pattern_sh1            = _bra19hw
| pattern_so1            = _bra19hw
| leftarm1               = FFCC00
| body1                  = FFCC00
| rightarm1              = FFCC00
| shorts1                = 0000FF
| socks1                 = FFFFFF
| pattern_la2            = _bra19aw
| pattern_b2             = _bra19aw
| pattern_ra2            = _bra19aw
| pattern_sh2            = _bra19aw
| pattern_so2            = _bra19aw
| leftarm2               = 003CFF
| body2                  = 003CFF
| rightarm2              = 003CFF
| shorts2                = FFFFFF
| socks2                 = 003CFF
| медали = 

{{медаль|Золото|}}

}}Женская сборная Бразилии по футболу''' — национальная футбольная сборная, представляющая Бразилию на женских чемпионатах Южной Америки, чемпионатах мира ФИФА и Олимпийских футбольных турнирах. Контролируется Бразильской федерации футбола. В отличие от мужской сборной, не так успешно выступает на мировой арене: хотя бразильянки семь раз выигрывали чемпионат Южной Америки, они ни разу не выигрывали чемпионат мира, а на Олимпиадах два раза подряд проиграли в финале. Капитаном команды является Марта.

Достижения

Чемпионаты мира

Олимпийские игры



Панамериканские игры

Текущий состав 
Следующие игроки были включены в состав команды на два товарищеских матча против сборных Испании (7 апреля) и Венгрии (11 апреля).

Примечания

Ссылки 
 Страница сборной на сайте Бразильской конфедерации футбола

Сборная Бразилии по футболу
Женский футбол в Бразилии
Б